Бьюна-Виста:
 Бьюна-Виста — округ в штате Айова, США.
 Бьюна-Виста — независимый город в штате Виргиния, США.

См. также 
 Буэна-Виста